Boissey (Ain)
 Boissey (Calvados)

Desambiguações de topônimos